Папаконстанти́ну () — греческая фамилия. Известные носители:

 Папаконстантину, Иоаким (в монашестве Неофит; 1832—1909) — патриарх Константинопольский.
 Папаконстантину, Йоргос (род. 1961) — греческий экономист, политик, член партии ПАСОК; министр финансов Греции (2009—2011).
 Папаконстантину, Михалис (1919—2010) — греческий политический деятель, министр иностранных дел Греции.